Die Liste der Bodendenkmale in Heideblick enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Heideblick und ihrer Ortsteile. Grundlage ist die Veröffentlichung der Landesdenkmalliste mit dem Stand vom 31. Dezember 2020. Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Heideblick aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Heideblick
Heideblick